Le Temps des cathédrales est un livre de Georges Duby.
 Le Temps des cathédrales est une chanson de Luc Plamondon composée pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris.